Айдлинген () — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Бёблинген.  Население составляет 9033 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 26,56 км². Официальный код  —  08 1 15 001.

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга